Miejscowości w USA:
 Dakota City – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Humboldt
 Dakota City – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Dakota